Хоун () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хоун, Артур Артурович (1915—1972) —  эстонский профессор английского происхождения, преподаватель английского языка в Тартуском государственном университете.
 Хоун, Голди (род. 1945) — американская актриса, продюсер, режиссёр.
 Хоун, Иви (1894—1955) — ирландская художница, живописец, известный витражист.